Окичоби има више значења:
 Окичоби (језеро), је језеро у Сједињеним Америчким Државама
 Округ Окичоби (Флорида), је округ у америчкој савезној држави Флорида
 Окичоби (Флорида), је град у америчкој савезној држави Флорида